La brabantite è un minerale del gruppo della monazite il cui nome deriva dalla Brabant Farm in Namibia, nei pressi del quale è stato scoperto il primo esemplare. La specie non è considerata valida dall'IMA in quanto i membri ricchi di CaTh(PO4)2 vanno sotto il nome di cheralite.

Abito cristallino

Origine e giacitura 
La brabantite si trova nella pegmatite.

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA